Алекса́ндр Григо́рьевич Столе́тов (, Владимир — , Москва) — русский , заслуженный профессор Императорского Московского университета.

Получил кривую намагничивания железа (1872), систематически исследовал внешний фотоэффект (1888—1890), открыл первый закон фотоэффекта. Исследовал газовый разряд, критическое состояние и другие явления. Основал физическую лабораторию в Императорском Московском университете.

Биография 
Родился  года в семье небогатого купца, владельца бакалейной лавки и мастерской по выделке кож Григория Михайловича Столетова. Мать, Александра Васильевна, происходила из семьи купцов Полежаевых города Касимова Тамбовской губернии. Будучи образованной женщиной, сама готовила своих детей (всего их было шесть) к поступлению в гимназию, обучая их арифметике и русскому языку. Его брат Николай Григорьевич стал видным военачальником. Александр в 4 года научился читать, а впоследствии проявлял интерес к литературе, выпуская во время учёбы в гимназии рукописный журнал.

Учился во Владимирской гимназии ( 1849—1856). Окончив гимназию с золотой медалью, поступил на физико-математический факультет Императорского Московского университета «казённокоштным» студентом, где обучался у профессора М. Ф. Спасского. В 1860 году окончил курс с отличием и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию.

С лета 1862 года до начала 1866 года по специальной стипендии, пожертвованной университету профессорами Сергеем и Константином Рачинскими,  проходил стажировку за границей, занимаясь физикой сначала в Гейдельберге, потом в Гёттингене (в физической лаборатории Вильгельма-Эдуарда Вебера), Берлине (в лаборатории Генриха-Густава Магнуса, слушал лекции Георга Германа Квинке, Дэве, Пальцова), Париже (университет Сорбонна) и, наконец, опять в Гейдельберге, в лаборатории Густава Роберта Кирхгофа. В первой своей научной работе установил, что диэлектрические свойства среды не влияют на электромагнитное взаимодействие проводников электрического тока; Кирхгоф называл его самым талантливым своим учеником.

С февраля 1866 года начал в Императорском Московском университете чтение лекций по математической физике и физической географии.

15 февраля 1869 года в Московском математическом обществе прочитал свою магистерскую диссертацию: «Общая задача электростатики и её приведение к простейшему виду» (о наведении зарядов на первоначально незаряженном проводнике в присутствии этих зарядов на заряженный проводник и перераспределение зарядов до наступления электрического равновесия), а в мае 1869 года блестяще защитил её. Показал решение задачи для общего случая взаимодействия произвольного числа проводников. С июня 1869 года — доцент по кафедре физики. В 1870 году на квартире Столетова еженедельно стал собираться физический кружок.

В 1871 году Столетов снова отправился за границу, где пробыл около полугода, работая в лаборатории Кирхгофа над докторской диссертацией на тему: «Исследование о функции намагничивания железа», которую защитил в апреле 1872 года. В июне того же года был утверждён экстраординарным профессором, а в 1873 году — ординарным профессором. В 1872 году по его инициативе и при непосредственном участии была организована первая в России учебно-исследовательская физическая лаборатория. Инициатор создания Физического института при Императорском Московском университете. Непрерывно занимаясь своим любимым предметом — физикой, Столетов умел возбудить интерес к этой науке и в своих многочисленных учениках. Большая часть университетских профессоров физики были его учениками. У студентов считался строгим преподавателем;  вспоминал:

Столетов был известен тем, что задавал всякие мудрёные вопросы, затем безучастно с каменным лицом глядел на экзаменующегося и безжалостно одного за другим проваливал. Впоследствии был назначен второй экзаменатор, который ставил свою отметку, и среднее пропорциональное двух баллов было действительно.

В 1874 году приглашён на торжества в честь открытия физической лаборатории при Кембриджском университете.

В 1876 году провёл ряд экспериментов по измерению величины отношения электромагнитных и электростатических единиц и получил значение, близкое к скорости света. Организовал в университете кружок-коллоквиум физиков,

С 1881 года — действительный статский советник. В 1882 году назначен заведующим кафедрой опытной физики Императорского Московского университета.

В 1889 году опубликовал фундаментальную работу «Актино-электрические исследования», в которой дал описание закономерностей фотоэффекта (), ещё не зная о существовании электронов. В 1891 году получил звание заслуженного профессора Императорского Московского университета.

Все работы Столетова, как строго научные, так и литературные, отличаются замечательным изяществом мысли и выполнения. Кроме занятий в университете, Столетов немало времени посвятил работе в Обществе любителей естествознания и в Музее прикладных знаний. В течение нескольких лет состоял председателем физического отделения Общества любителей естествознания и директором физического отдела при Политехническом музее. Проводя почти каждое лето за границей, Столетов имел возможность познакомиться со всеми выдающимися западноевропейскими физиками, с которыми постоянно поддерживал отношения. Принимал участие и в международных конгрессах; в 1889 году был избран вице-президентом на 2-м Международном конгрессе электриков в Париже. Состоял членом многих учёных обществ, как русских, так и иностранных: был почётным членом Общества любителей естествознания, Киевского физико-математического общества, Киевского общества естествоиспытателей, членом Московского математического общества, Русского физико-химического общества, парижского Société française de physique , членом-основателем и корреспондентом парижского Société internationale des électriciens , иностранным членом лондонского Institution of Electrical Engineers . Также был почётным членом Киевского университета Св. Владимира.

Кроме занятия наукой Столетов интересовался литературой, искусством. В 1893 году трое академиков — Чебышёв, Бредихин и Бекетов — рекомендовали Столетова на выдвижение в члены Российской академии наук. Однако президент академии великий князь Константин отклонил выдвижение. В следующем году занимался организацией физической секции на IX съезде естествоиспытателей и врачей, превосходно организовав демонстративные заседания этой секции.

Скончался А. Г. Столетов от воспаления лёгких в 1896 году «в 3 часа ночи с 15-го на 16-е мая в Москве». Похоронен во Владимире, на Князь-Владимирском (старом) кладбище.

Научная деятельность 

Основные работы в области электромагнетизма, оптики, молекулярной физики.
 Первым показал, что при увеличении намагничивающего поля магнитная восприимчивость железа сначала растёт, а затем, после достижения максимума, уменьшается (1872).
 Снял кривую магнитной проницаемости ферромагнетика (кривая Столетова).
 Автор двух методов магнитных измерений веществ (метод тороида с замкнутой магнитной цепью и баллистическое измерение намагниченности).
 Провёл ряд экспериментов по измерению величины отношения электромагнитных и электростатических единиц, получил значение, близкое к скорости света (1876).
 Установил три закона фотоэффекта.
 Провёл цикл работ по изучению внешнего фотоэффекта, открытого в 1887 году Г. Герцем (1888—1890).
 Создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте. Рассмотрел инерционность фототока и оценил его запаздывание в 0,001 с.
 Открыл прямо пропорциональную зависимость силы фототока от интенсивности падающего на фотокатод света (первый закон внешнего фотоэффекта, закон Столетова).
 Открыл явление понижения чувствительности фотоэлемента со временем (явление фотоэлектрического утомления) (1889; совместно с В.Гальваксом).
 Основоположник количественных методов исследования фотоэффекта.
 Автор метода фотоэлектрического контроля интенсивности света.
 Исследовал несамостоятельный газовый разряд.
 Обнаружил постоянство отношения напряжённости электрического поля к давлению газа при максимальном токе (константа Столетова).
 Провёл цикл работ по исследованию критического состояния вещества (1892—1894).

Награды 
В 1877 году был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, в 1885-м — орденом Святого Владимира 3-й степени; в 1889-м — орденом Святого Станислава 1-й степени. В 1882 году был награждён французским орденом Почётного легиона.

В 1884 году награждён медалью за деятельность на пользу общества  и Политехнического музея Москвы Обществом любителей естествознания, антропологии и естествознания.

Публикации 
Перечень работ А. Г. Столетова приведён в «Журнале Русского физико-химического общества», т. 29, стр. 72. Кроме двух диссертаций, наиболее важные статьи:
 Актино-электрические исследования. — СПб.: Тип. В. Демакова, 1889. — 48 с.
 Гельмгольтц и современная физика. — М.: Т-во Кушнерев и К°, 1895. —  29 с.
 Введение в акустику и оптику. — М.: Т-во Кушнерев и К°, 1900. — 331 с.
 . Биограф. очерк сост. К. Тимирязевым. — М.,1902. — 260 с.: ил., 1 л. порт.
 «О Кольраушевом измерении ртутной единицы сопротивления»;
 «Sur une méthode pour déterminer le rapport des unités électromagnétiques et électrostatiques» (le «v» de Maxwell);
 «Об электричестве соприкосновения»;

 «О критическом состоянии тел» (4 ст.);
 «Эфир и электричество» (речь);
 «Очерк развития наших сведений о газах».

Память 
 Улица Столетова (во Владимире — улица Столетовых) — название ряда улиц в городах бывшего СССР.
 В Красноармейском районе Волгограда есть проспект и площадь Столетова.
 Перед зданием физического факультета МГУ на Воробьёвых горах установлен памятник Столетову (1953, скульптор: С. И. Селиханов).
 Имя Столетова носит кратер на обратной стороне Луны.
 С 2009 года имя братьев Столетовых носит Владимирский государственный университет. Имя А. Г. Столетова было присвоено в 1970 году и Владимирской школе № 23 (ныне Владимирская лингвистическая гимназия).
 Российская Академия наук присуждает Премию имени А. Г. Столетова за выдающиеся работы по физике.
 Именем А. Г. Столетова в 2014 году назван самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
 С 1976 года действует Мемориальный дом-музей Столетовых во Владимире.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Владимирской гимназии
Заслуженные профессора Московского университета
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Почётного легиона
Популяризаторы науки
Действительные статские советники
Умершие от пневмонии
Похороненные на Князь-Владимирском кладбище
Члены Общества для пособия нуждающимся студентам